«El Sueño de Morfeo» () — іспанський музичний гурт, що представляв Іспанію на пісенному конкурсі Євробачення 2013 у Мальме.

Склад гурту

Дискографія 
Дискографія El Sueño de Morfeo

Сингли

Джерела

Посилання 

 Офіційний сайт  
 El Sueño de Morfeo  на Allmusic
 El Sueño de Morfeo  на Internet Movie Database
 El Sueño de Morfeo на Discogs

Іспанські музичні гурти
Учасники Євробачення 2013
Представники Іспанії на Євробаченні
Музичні колективи, що з'явились 2002
Засновані в Іспанії 2002